

Presentación previa 
Ruben Gonzales y Darren Walsh eran ellos defensores del título, Ruben Gonzales decidió no participar este año.

Philip Bester y Peter Polansky ganaron el título tras derrotar en la final Marcelo Arévalo y Sergio Galdós.

Cabeza de serie 

  Gero Kretschmer /  Alexander Satschko (Cuartos de final)
  Purav Raja /  Ruan Roelofse (Semifinales)

<ol start=3>
  Sekou Bangoura /  Dean O'Brien ''(Primera ronda)
  Marcelo Arévalo /  Sergio Galdós ''(Finalistas)

Cuadro

Referencias 
 Cuadro de dobles

Challenger de Morelos 2016